Gavarr är en provinshuvudstad i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Gavarr ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Gavarr är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Gavarr. Gavarr är det största samhället i trakten.

Trakten runt Gavarr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gavarr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik
Kontrollbehov inkommande wikilänkar